La Coppa del Belgio (in francese: Coupe de Belgique Dames, in olandese: Beker Van België) di pallacanestro femminile è un trofeo nazionale belga organizzato annualmente dal 1961.

Albo d'oro

Vittorie per club

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Competizioni cestistiche belghe